Буффе () — фамилия.

 Буффе, Луиза Сесилия (1840—1908) — французская писательница, переводчик и историк более известная под псевдонимом Арвед Барин.
 Буффе, Хуго-Дезире-Мари (1800—1888) — французский актёр, служивший в театрах «Nouveautés», «Gymnase», «Varietés» и др. 
 Фиби Буффе — персонаж популярного американского телевизионного сериала «Друзья»; её роль исполнила актриса Лиза Кудроу.

См. также 
 Бюффе